Берестовский сельский совет (Берестовский сельсовет) — название сельских советов в ряде стран:

Берестовский сельсовет — входит в состав Новосергиевского района Оренбургской области.

Берестовский сельский совет — входит в состав Бахмутского района Донецкой области.
 Берестовский сельский совет — входит в состав Барановского района Житомирской области.
 Берестовский сельский совет — входит в состав Бердянского района Запорожской области.
 Берестовский сельский совет — входит в состав Владимирецкого района Ровненской области.
 Берестовский сельский совет — входит в состав Дубровицкого района Ровненской области.
 Берестовский сельский совет — входит в состав Липоводолинского района Сумской области.
 Берестовский сельский совет — входит в состав Близнюковского района Харьковской области.